Никола́й Никола́евич Бутурли́н  ( — ) —  генерал-лейтенант, обер-полицмейстер Варшавы.

Биография 
Происходил из дворян Московской губернии, воспитывался в доме родителей — Николая Александровича и Елизаветы Сергеевны Бутурлиных. На службу поступил 25 июня 1855 года юнкером в 4-й дивизион кавалергардского полка. 5 сентября 1856 года произведён в корнеты. В 1858 году был секундантом у графа Коновницына.

18 января 1859 года уволен от службы, с переименованием в губернские секретари. 12 марта того же года определён на службу в Нижегородский драгунский полк. В 1860 году назначен полковым адъютантом и участвовал в экспедиции полковника Левашова для уничтожения аулов между Афипсом и Хаблем.

В 1861 году принимал участие в экспедиции против абадзехов и за отличие произведён в штабс-капитаны. В 1862 году назначен адъютантом к командующему войсками Кубанской области и участвовал в экспедиции на реке Бжин и Этоко против хамышейцев. В ноябре того же года произведен в капитаны.

В 1863 году участвовал в экспедиции против шапсугов. В 1864 году произведен в майоры, с зачислением по армейской кавалерии. В 1867 году произведен в подполковники, с переводом в Клястицкий гусарский полк. В 1869 году назначен состоять в распоряжении командующего войсками Варшавского военного округа.

В 1871 году произведён в полковники, 9 января 1874 года во флигель-адъютанты. В 1875 году назначен помощником Варшавского обер-полицмейстера. В 1879 году произведён в генерал-майоры, с назначением в Свиту Его Величества и Варшавским обер-полицмейстером. В 1884 году уволен от должности обер-полицмейстера.

В 1892 году произведён в генерал-лейтенанты. 10 мая 1893 года уволен в отставку, с мундиром и пенсией. Скончался 4 августа 1894 года и погребён в Сергиевской пустыни.

Был женат на фрейлине Ольге Михайловне Пашковой (1843—16.10.1908), дочери кавалергарда М. В. Пашкова, начальнице Павловского института. Детей не было.

Источники 
 Сборник биографии кавалергардов
 Волков С. В. Генералитет Российской империи: энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. — Т. 1. — С. 216

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Похороненные в Сергиевой Приморской пустыни